Die Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 17. Wahlperiode (2013–2018). Diese wurden bei der Landtagswahl in Bayern 2013 am 15. September 2013 gewählt. Der Landtag hat 180 Mitglieder, davon gehörten 101 der CSU, 42 der SPD, 19 den Freien Wählern (FW) und 17 den Grünen an. Am 22. März 2017 trat Claudia Stamm bei den Grünen aus und war seitdem fraktionslos. Am 4. Oktober 2017 trat Alexander Muthmann von den Freien Wählern zur FDP über, er gehörte keiner Fraktion an. Am 11. Juli 2017 erklärte Günther Felbinger seinen Austritt aus der Freie Wähler-Landtagsfraktion und kündigte an, fortan als fraktionsloser Abgeordneter bis zum Ende der Legislaturperiode im Bayerischen Landtag zu verbleiben.


Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 
 Landtagswahl am 15. September 2013
 Abgeordnete auf der Seite des Bayerischen Landtags
 17. Wahlperiode auf der Webpräsenz des Hauses der Bayerischen Geschichte auf hdbg.de

Einzelnachweise 

 17